Ventenat peut faire référence à :

Patronymes 
 Étienne Pierre Ventenat (1757-1808), moine génovéfain, responsable de la bibliothèque Sainte Geneviève devenu bibliothèque du Panthéon, botaniste français, connu notamment pour les travaux réalisés pour l'impératrice Joséphine de Beauharnais.
 Louis Ventenat (1765-1794), frère de Pierre, moine génovéfain et naturaliste français.

Toponymes 
 , un cape situé en Papouasie-Nouvelle-Guinée
 , en Tasmanie (Australie)
 , en Tasmanie (Australie), à proximité de Ventenat Hill

Voir aussi
 le genre botanique Ventenata